La Chaume peut désigner :

Toponyme 

 La Chaume (Côte-d'Or), commune française de la Côte-d'Or ;
 La Chaume (Charente-Maritime), ancienne commune française de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à Pont-l'Abbé-d'Arnoult ;
 la Chaume, quartier de la commune des Sables-d'Olonne, dans la Vendée ;
 la Chaume, hameau de la commune de Cussy-en-Morvan en Saône-et-Loire.

Patronyme 

 Simone de La Chaume (°1908 – †2001), une golfeuse française.

Voir aussi 
 
 Château de la Chaume dans le Cher